Messier 58 (M58) – galaktyka
 Tampella M58 – moździerz
 AN-M58 – amerykańska bomba lotnicza